Borden může být:

 Borden County – okres ve státě Texas v USA

příjmení

 Lizzie Borden (1860–1927) – Američanka souzená za vraždu svého otce a nevlastní matky

 Robert Borden (1854–1937) – kanadský politik
 William Whiting Borden (1887–1913) – americký filantrop a misionář